Пуцко Василь Григорович (* 1941) — український та російський історик, спеціаліст з мистецтва християнського Середньовіччя.
 Пуцко Олександр Володимирович (* 1981) — український лижник, учасник двох Олімпійських ігор.
 Пуцко Олександр Олександрович (* 1993) — російський футболіст, захисник клубу «Уфа».